Satzger ist der Familienname folgender Personen: 

 Alfons Satzger (1899–1978), deutscher katholischer Theologe
 Helmut Satzger (* 1966), deutscher Jurist und Professor für Strafrecht an der Ludwig-Maximilians-Universität München